Branchi ima više značenja:
 Branchi, Sondrio
 Branchi, Vicenza